Roberto Hazon ist der Name folgender Personen:
  
* Roberto Hazon (Dirigent) (1854–1920), italienischer Dirigent und Musikpädagoge
 Roberto Hazon (Komponist) (* 1930), italienischer Komponist